III Геркулесов легион () — один из легионов поздней Римской империи.

Данное подразделение было сформировано в начале правления императора Диоклетиана и получило прозвище в честь его соправителя Максимиана Геркулия. По всей видимости, изначально III Геркулесов легион имел статус лимитана и имел своей главной задачей оборону провинции Реция. В течение IV века он был переведен в разряд комитата.

Согласно Notitia Dignitatum, в начале V века III Геркулесов легион находился под командованием магистру пехоты и принадлежал к армии комита Иллирика, обороняя Рецию вместе с III Италийским легионом.

Примечания

Литература 
 Jona Lendering: Legio III Herculia. In: Livius.org
 Friedrich Lotter: Völkerverschiebungen im Ostalpen-Mitteldonau-Raum zwischen Antike und Mittelalter (= Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände 39). de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-017855-9, S. 14, 39.

См. также 
 Список римских легионов

Легионы Древнего Рима